Зафир Хаджиангелов Станин () е български общественик и търговец от Македония.

Биография 
Роден е в 1804 година в големия македонски град Велес, тогава в Османската империя, в семейството на търговеца Ангел Станин. Зафир също се занимава с търговия и става един от най-големите велешки търговци. Освен титлата „хаджи“, Зафир успява да узакони и титлата си „бей“. Занимава се с търговия на чохи, фесове и тежки платове и е сред видните водители на велешани. Петте му дъщери се женят в изтъкнати велешки семейства, сред които Мария се жени за общественика Никола Попстефанов, а Ана се жени за търговеца и общественик Тодор Хаджимишев.

Зафир Хаджиангелов умира в 1875 година.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Родени във Велес
Български търговци
Български предприемачи от Македония